Ел Ачоте има више значења:

 Ел Ачоте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ачоте (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику